L'été meurtrier peut désigner :
 L'Été meurtrier (1978), roman de Sébastien Japrisot 
 L'Été meurtrier (1983), film de Jean Becker réalisé d'après le roman 
 L'Été meurtrier (2003), bande dessinée de la série Smax dessinée par  Bertschy